Gedaanteverandering van Jezus
Gedaanteverwisseling in het algemeen
Een schoolvak in de boeken van Rowling, Transfiguratie (Harry Potter)

Zie ook
 Transfiguratiekathedraal (doorverwijspagina)